Avèze kan syfta på:

 Avèze, Gard, fransk kommun i departementet Gard
 Avèze, Puy-de-Dôme, fransk kommun i departementet Puy-de-Dôme

Se även 

 Aveize
 Avezé